Buck kan syfta på:

 Buck – en krater på planeten Venus, se Lista över kratrar på Venus#B
 Buck – hunden som är huvudperson i Jack Londons roman Skriet från vildmarken
 Buck (Våra värsta år) – en hund som medverkade i TV-serien Våra värsta år
 Buck (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Personer 
Karen Buck
Linda B. Buck
Pearl Buck
Peter Buck
Wilhelm Buck